De Behault (familie 1), adellijke familie, met de Behault de Warelles en de Behault du Carmois
 De Behault (familie 2), adellijke familie, met de Behault Dornon